Amaeana är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartman 1959. Amaeana ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Amaeana